Вале́рий Васи́льевич Ма́ркин (15 июля 1947, Каменка, Пензенская область, РСФСР, СССР — 15 марта 2022) — советский и российский , ведущий специалист в области социологии социальной структуры, социальных институтов и процессов, социологии регионов, социологии управления, политической социологии. Кандидат исторических наук, доктор социологических наук, профессор, руководитель Центра региональной социологии и конфликтологии, главный научный сотрудник Института социологии РАН.

Вице-президент Международной академии инновационных социальных технологий, Вице-президент Академии наук социальных технологий и местного самоуправления, действительный член Российской академии естественных наук, Российской академии социальных наук, Международной академии корпоративного управления.

Эксперт-консультант Счётной Палаты РФ, эксперт Аналитического Центра при Правительстве РФ, консультант научно-экспертного Совета при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

Почётный работник высшего профессионального образования РФ.

Выдвинул и обосновал концепцию социального программирования, представленную как теория и методы разработки и верификации моделей (образов) и способов (модусов агенди и операнди) целенаправленного воздействия на общественные процессы, имеющего видовые особенности социального прогнозирования (нормативного), социального проектирования, социального планирования в стратегических властно-управленческих решениях.

Разрабатывал теоретические и методологические основы социологии регионов, социологического моделирования социально-пространственной и социально-территориальной идентификации и его применения в региональной политике и управлении, территориальном маркетинге и брендинге.

Биография 
Родился 15 июля 1947 года в городе Каменке Пензенской области.

В 1969 года окончил Пензенский государственный педагогический институт имени В. Г. Белинского по специальности — «История и обществоведение». С 1969 по 1971 работал ассистентом кафедры философии Пензенского политехнического института.

В 1971—1974 годах учился в аспирантуре МГУ имени М. В. Ломоносова, в 1974 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме «Партийное руководство культурно-техническим развитием коллектива социалистического промышленного предприятия на современном этапе строительства коммунизма» (специальность 09.00.02 — теория научного социализма и коммунизма).

Затем вернулся в Пензенский политехнический институт (впоследствии преобразованный в Пензенский государственный университет) работал старшим преподавателем, доцентом. С 1977 по 2006 являлся заведующим кафедрой.

В 1993 году окончил Уральский государственный университет имени А. М. Горького по специальности «Социология».

В 1998 году в Мордовском государственном университете защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора социологических наук по теме «Теоретико-методологические основы социального программирования» (специальность 22.00.04 — «Социальная структура, социальные институты и процессы») Присвоено учёное звание профессора по кафедре «Социология и управление».

С 1999 по 2005 — директор Института государственной службы и управления при губернаторе Пензенской области.

В 2005—2006 — директор Приволжского Дома знаний.

С 2006 — руководитель Центра региональной социологии и конфликтологии, главный научный сотрудник Института социологии РАН.

С 1983—1991 являлся членом Правления Советской социологической ассоциации.

С 1993 по 2008 год являлся членом Президиума Совета учебно-методического объединения вузов России в области менеджмента.

Скончался 15 марта 2022 года.

Научная деятельность 
Выдвинул и обосновал концепцию социального программирования, представленную как теория и методы разработки и верификации моделей (образов) и способов (модусов агенди и операнди) целенаправленного воздействия на общественные процессы, имеющего видовые особенности социального прогнозирования (нормативного), социального проектирования, социального планирования в стратегических властно-управленческих решениях. Концепция была эмпирически подготовлена на основе более чем 20 крупномасштабных социологических исследованиях отраслевого и регионального характера.

С 1990-х изучал проблемы социологии регионов. В рамках программ фундаментальных исследований РАН «Фундаментальные проблемы пространственного развития Российской Федерации: междисциплинарный синтез» (2009—2011), «Роль пространства в модернизации России: природный и социально-экономический потенциал» (2012—2014) им выдвинута концепция социального моделирования регионов на основе региональной идентификации по критериям сочетания в социально-пространственном плане общероссийской, макрорегиональной, региональной (по субъекту РФ) и локальной (местной) идентичностей, генезиса и основных факторов регионообразования, особенностей качества жизни, менталитета региональных сообществ, уровню социальной напряжённости (конфликтогенности), социологической оценки эффективности деятельности органов регионального управления. Концепция имеет теоретико-методологический и прикладной характер, в том числе для совершенствования региональной политики и управления, территориального маркетинга и разработки региональных брендов.

Под руководством Маркина проведено более 100 крупных социально-экономических и социологических исследований по заказам органов государственного управления и предприятий, выполнено 8 грантов РГНФ, 2 гранта РФФИ, 2 — зарубежных фондов.

Организатор более 100 Международных и Всероссийских научных и научно-практических конференций.

Являлся одним из организаторов Тюменского социологического Форума.

Выступал экспертом политологической школы «Каспий» на международном политологическом форуме «Российский Кавказ».

Автор свыше 200 научных работ, в том числе 14 монографий, научный редактор более 100 сборников научных трудов и т. д.

Заместитель главного редактора журнала «Мониторинг правоприменения».

Член редакционных советов и редколлегий журналов:
 «Социологическая наука и социальная практика»
 «Власть»
 «Журналист. Социальные коммуникации»
 «Регионология»
Вел активную преподавательскую деятельность в ПГУ, СГА, МИРБИС и др. Им подготовлено 5 докторов и свыше 30 кандидатов социологических наук.

Область научных интересов 
 теория и методы социального программирования
 теория и методы социального управления
 социология управления
 региональная социология (социология региона)
 экономическая социология
 социология труда
 политическая социология
 количественные методы в социологии

Награды и премии 
 Серебряная медаль имени Питирима Сорокина (ИС РАН)
 Медаль РФ «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения»
 Знак Почётного работника высшего профессионального образования РФ
 Знак «За отличные успехи. Высшая школа СССР» и др.

Публикации 
С полным списком работ Маркина В. В. можно ознакомиться на официальном сайте Института социологии РАН (ко многим из них есть полный текст).

Монографии 
 Маркин В. В. Теоретико-методологические проблемы социально-пространственной и региональной идентификации: российская специфика // Региональная социология: проблемы консолидации социального пространства в России / Под ред. М. К. Гошкова, В. В. Маркина. М.: Новый Хронограф, 2014.
 Лапин Н. И., Маркин В. В., Дробижева Л. М., Халий И. А. Трансформация социокультурного пространства России // Фундаментальные проблемы пространственного развития Российской федерации: междисциплинарный синтез / Под ред. В. М. Котлякова. М.: Медиа-Пресс, 2013. ISBN 978-5-901003-40-4
 Маркин В. В., Воронов В. В. Повышение конкурентоспособности региона: опыт оценки и институционального взаимодействия гражданского общества, государства и бизнеса: опыт Росси и Германии. Колл. мон. Ростов-на-Дону: Изд-во СКАГС, 2012. ISBN 978-5-89546-690-2
 Маркин В. В. Региональная социология: диалог науки и практики // Вехи российской социологии 1950—2000-е годы / Под ред. Ж. Т. Тощенко, Н. В. Романовского; СПб.: «Алетейя», 2010. ISBN 978-5-91419-403-8
 МЧС России — 20 лет на службе Родины: современный портрет в сознании россиян и актуальные задачи позиционирования тематики безопасности жизнедеятельности (в соавт.). М.: ООО «ИПЦ „Маска“», 2010. ISBN 978-5-91146-542-1
 Мониторинг государственных и муниципальных услуг в регионе как стратегический инструмент повышения качества регионального управления: опыт проблемы, рекомендации. Учебное пособие / Введение и общ. ред. В. В. Маркин. М.: Экслибрис-Пресс, 2008. ISBN 978-5-88161-284-9
 Маркин В. В. Социальное программирование: теоретико-методологические проблемы. Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 1998.

Статьи 
 Маркин В. В. Региональная социология и управление: «дорожная карта» взаимодействия // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2014. № 5.
 Маркин В. В. Региональная социология и региональное управление: формат и механизмы взаимодействия // Гуманитарий Юга России. 2014. № 2.
 Маркин В. В. Формирование российской идентичности как фактор противодействия идеологии экстремизма и терроризма: региональный аспект // Власть. 2014. № 6.
 Маркин В. В., Роговая А. В., Чумиков А. Н. Практика информационной деятельности по нейтрализации распространения идеологии терроризма // Вестник Национального антитеррористического комитета. — М.: Граница ФСБ России, 2013. № 2(09).
 Маркин В. В., Роговая А. В. Противодействие распространению идеологии экстремизма в молодёжной среде, 1-я часть // Власть. 2012. № 11.
 Маркин В. В., Роговая А. В. Противодействие распространению идеологии экстремизма в молодёжной среде, 2-я часть // Власть. 2012. № 12.
 Маркин В. В. Региональная политика: инновационный вектор социального моделирования // Инновации, 2011. № 1.
 Маркин В. В. Региональная политика должна строиться на объективных основаниях // Власть, 2011. № 6.
 Маркин В. В., Нелюбин А. А. Социальное моделирования пространственных трансформаций. Мониторинг региональных органов власти // Ежегодник ИС РАН. Вып. 8. М., 2009.
 Маркин В. В. Параметры конфликтологического образования в России // Социология образования. 2009. № 3 (в соавт.).
 Маркин В. В. Основные направления преодоления диспропорций социально-экономического развития регионов России: сборник материалов / Под ред. В. В. Маркина и С. Л. Красноярцева. М.: Издание Совета Федерации, 2008.
 Маркин В. В. Региональная социология: проблемы социальной идентификации и моделирования российских регионов // Россия реформирующаяся. Ежегодник / Отв. Ред. М. К. Горшков. — Вып.7. — М.: Институт социологии РАН, 2008.
 Маркин В. В. Диалог с регионами: опыт анализа // Социологические исследования. 2008. № 7.
 Маркин В. В., Кижеватова В. А. Стратегии регулирования социально-трудового потенциала российского общества // Власть. 2008. № 4.
 Региональная социология в России: Сборник материалов социологических исследований / Отв. ред. В. В. Маркин. Институт социологии РАН. — М.: Экслибрис-Пресс, 2007.

Участие в конференциях в 2014 г. 
 Формирование российской идентичности как фактор национальной безопасности. Всероссийская научно-практическая конференция и VII Всероссийская школа молодого социолога. Майкоп-Белореченск, 24-27 апреля 2014.
 Доклад: Формирование российской идентичности как фактор противодействия идеологии экстремизма и терроризма: региональный аспект
 Пути повышения качества защиты и экспертизы диссертационных работ. Всероссийская научно-практическая конференция. Пенза, 5-6 июня 2014.
 Доклад: Европейский опыт аттестации научных кадров: возможности использования в России
 Международный политологический форум «Российский Кавказ» и Политологическая школа «Каспий». Махачкала, 14-21 сентября 2014.
 Доклад: Общероссийская и региональная идентификация в дискурсе противодействия идеологии экстремизма и терроризма
 Лекция: Социологическое исследование факторов противодействия идеологии экстремизма и терроризма в региональном аспекте: методологические и методические вопросы
 XIV Дридзевские чтения. Москва, 31 октября 2014.
 Доклад: Фракталы и аттрактор социально-территориальной идентификации: социолого-управленческий аспект
 Общество и социология в современной России. Всероссийская научно-практическая конференция. Вологда, 13-15 ноября 2014.
 Доклад: Социально-территориальная идентификация и региональное управление
 VI Орловские социологические чтения. Москва, 12 декабря 2014.
 Доклад: Общероссийская и региональная идентификация в контексте ценностных ориентаций основных акторов социального взаимодействия
 Модернизация России: ключевые проблемы и решения. XV Международная научная конференция. Москва, 18-19 декабря 2014.
 Доклад: Социальные факторы новой индустриализации России: региональный аспект.

Примечания

Ссылки 
 Профиль Маркина Валерия Васильевича на официальном сайте ИС РАН
 Научные труды Маркина Валерия Васильевича
 Центр региональной социологии и конфликтологии ИС РАН, которым руководит Маркин В. В.
 [www.famous-scientists.ru/8817/ Профиль Маркина В. В. на портале Учёные России]
 viperson.ru/wind.php?ID=14955 — Профиль Маркина В. В. на портале "Рейтинг персональных страниц и электронных библиотек «VIPERSON»
 Профиль Маркина В. В. на портале «Национальная энциклопедическая служба»
 ПГУ
 Редакционная коллегия журнала «Социология образования»
 Редакционная коллегия журнала «Власть»
 Редакционная коллегия журнала «Вестник Института социологии»
 Редакционная коллегия журнала «Социологическая наука и социальная практика»
 Политологическая школа «Каспий»
 «Социологи России. История социологии в лицах». Биобиблиографический справочник. II издание. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. ISBN 978-5-238-02502-5

Сотрудники Института социологии РАН
Социологи России
Доктора социологических наук
Члены РАЕН
Преподаватели Пензенского государственного университета
Выпускники Уральского государственного университета
Социологи по алфавиту